Sainte-Agathe puede hacer referencia a:

Localidades francesas 
 Sainte-Agathe, población y comuna en Puy-de-Dôme.
 Sainte-Agathe-d'Aliermont, población y comuna en Sena Marítimo.
 Sainte-Agathe-en-Donzy, población y comuna en Loira.
 Sainte-Agathe-la-Bouteresse, población y comuna en Loira.

Otras localidades 
 Berchem-Sainte-Agathe, uno de los diecinueve municipios de la Región de Bruselas-Capital en Bélgica.
 Sainte-Agathe-des-Monts, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.